Jean Gilles (?-1408), cardinal.
 Jean Gilles (1668-1705), compositeur français de musique de la période baroque.
 Jean Gilles (1904-1961), militaire parachutiste français.